Соревнования по настольному теннису на летних Паралимпийских играх 2012 прошли с 30 августа по 8 сентября 2012 года в Лондоне на .

Медали

Медальный зачёт

См. также 
 Страница паралимпийского настольного тенниса на сайте олимпийских игр 

Соревнования на летних Паралимпийских играх 2012
Настольный теннис на летних Паралимпийских играх